Юэль Спира (; ) – шведский киноактёр.

Окончил Театральный институт в Мальмё.

Фильмография 
 Travemünde Trelleborg (2009)
 Шальные деньги (Snabba cash, 2010)
 Människor helt utan betydelse (2011)
 Bibliotekstjuven (2011) – трёхсерийный фильм
 1790 год (Anno 1790, 2011) – телесериал
 Шальные деньги: Стокгольмский нуар (Snabba cash II, 2012)
 Liv, lust & längtan (2012) – телесериал
 Solsidan (2012) – телесериал
 Indrivaren (2012) – телесериал
 Hinsehäxan (2012) – телесериал
 Farliga drömmar (2013) – телесериал
 Tjockare än vatten (2014) – телесериал

Ссылки 
 Юэль Спира на Svensk Filmdatabas (швед.)

Примечания